Individueel voorbereidend beroepsonderwijs, een voormalig Nederlands onderwijstype, opgegaan in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo); zie Leerwegondersteunend onderwijs
 IVBO (Brugge), het Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor Vuilverwijdering en -verwerking in Brugge en Ommeland, een samenwerkingsverband in de Belgische provincie West-Vlaanderen